In 1907/08 werd het zesde Frankfurts voetbalkampioenschap gespeeld, dat werd ingericht door de Frankfurtse voetbalbond. Na twee jaar onderbreking werd een laatste seizoen gespeeld. 

Germania Frankfurt werd kampioen.

Eindstand

Externe links
 fussball-historie.de
 Euroleagues

Frankfurts voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1907/08